A Brit Királyi Haditengerészet hét hajója viselte a HMS Monmouth nevet. Monmouth egy Walesi kisváros, de a név utal James Scottra, Monmouth 1. hercegére is, akit "Fekete hercegnek" is hívtak. Ez az oka annak, hogy a HMS Monmouthok árbócán fekete zászló lobog.

Az első Monmouth egy 1666-ban épült nyolcágyús hajó volt.
A második Monmouth egy 66 ágyús hajó volt, melyet 1667-ben építettek a chathami hajógyárban. A hajó 1767-ig állt hadrendben.
A harmadik Monmouth egy 64 ágyús hajó volt, melyet 1767 és 1772 közt építettek Plymouthban. A hajót 1796-ban rabszállítóvá alakították, és átnevezték Captivityre.
A negyedik Monmouth egy 64 ágyús, 1796 és 1815 közt épített hajó volt. 
Az ötödik Monmouth építését 1828-ban kezdték Plymouth-ban. A hajó először a Horspar nevet viselte, csak 1868-ban kapta a Monmouth nevet.
A hatodik Monmouth egy 1901-ben vízrebocsátott, 9800 tonnás páncélozott cirkáló volt. 
A hetedik Monmouth egy fregatt, melyet 1991. november 23-án bocsátottak vízre.